Ağdaş – città dell'Azerbaigian
 Ağdaş – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Ağdaş – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian